Der Goldene Kompass (engl. The Golden Compass) steht für:
 His Dark Materials#Der Goldene Kompass (erstes Buch), das erste Buch aus der Trilogie His Dark Materials
 Der Goldene Kompass (Film),  Verfilmung des gleichnamigen Buches
 Der Goldene Kompass (Computerspiel), Computerspiel zu Film und Buch

Siehe auch: 
 Christlicher Medienverbund KEP#Medienpreis Goldener Kompass, ein Preis des Christlichen Medienverbunds KEP